Казаринова — женская форма русской фамилии .
 Известные носители 
 Казаринова, Елена Анатольевна (1960—2013) —  советская и российская актриса театра и кино, эстрады, радиоведущая.
 Казаринова, Милица Александровна (1907—1984) — советская лётчица, участница Великой Отечественной войны, сестра Тамары Казариновой.
 Казаринова, Нина Николаевна (1907—1999) — советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 Казаринова, Тамара Александровна (1906—1956) — советская лётчица, участница Великой Отечественной войны.